Peuple Donghu ( ou ), un peuple et tribu vivant dans le massif du Grand Khingan, dans l'actuelle province du heilongjiang, en République populaire de Chine.
 District de Donghu (),situé sur la municipalité de Nanchang, capitale de la province du Jiangxi, en République populaire de Chine.